Breitenbrunn ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Breitenbrunn (Oberpfalz), Markt im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Breitenbrunn (Schwaben), Gemeinde im Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Breitenbrunn/Erzgeb., Gemeinde im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Breitenbrunn (Ebermannsdorf), Ortsteil der Gemeinde Ebermannsdorf, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Breitenbrunn (Faulbach), Ortsteil der Gemeinde Faulbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Breitenbrunn (Lützelbach), Ortsteil der Gemeinde Lützelbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Breitenbrunn (Offenhausen), Ortsteil der Gemeinde Offenhausen, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Breitenbrunn (Sulzbach-Rosenberg), Ortsteil der Stadt Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Breitenbrunn (Wunsiedel), Ortsteil der Stadt Wunsiedel, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

in Österreich:
 Breitenbrunn am Neusiedler See, Gemeinde im Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland
 Breitenbrunn (Gemeinde Waldbach-Mönichwald), Ortschaft in der Gemeinde Waldbach-Mönichwald, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

in der Slowakei:
 ehemaliger deutscher Name für Sološnica, Okres Malacky, Bratislavský kraj

Siehe auch:
 Breitbrunn
 Breitenbronn